Вооружённые силы Республики Кипр на Кипре и за его пределами известны как Национальная гвардия (). Это единые вооружённые силы, имеющие в своём составе сухопутный, морской и воздушный компоненты (командования).

Национальная гвардия Республики Кипр комплектуется на основании закона о всеобщей воинской повинности. Воинская служба обязательна для греков киприотов мужского пола, граждан Республики Кипр, достигших возраста 18 лет и длится 14 месяцев. После увольнения в запас военнослужащие зачисляются в резерв и призываются на регулярные сборы.

Республика Кипр, с приходом к власти Никоса Анастасиадиса, планирует присоединиться к НАТО.

Общие сведения

Состав вооружённых сил 
Генеральный штаб Национальной гвардии ()

 Командование войск специального назначения () (ΔΚ)
 Военная полиция () (ΣΝ)

Сухопутный компонент 

 1-я пехотная дивизия () (Ι ΜΠ)
 2-я пехотная дивизия () (ΙΙ ΜΠ)
 4-я пехотная бригада ( (ΙV ΤΑΞΠΖ)
 8-я пехотная бригада ( (VIII ΤΑΞΠΖ)
 20-я бронетанковая бригада () (ΧΧ ΤΘΤ)
 3-я вспомогательная бригада () (ΙΙΙ ΤΑΞΥΠ)
 Артиллерийское командование () (ΔΠΒ)

Военно-морской компонент 

 Морское командование () (ΔΝ)
 Командование военно-морской базы
 Командование боевых кораблей
 Командование береговых батарей
 Командование подводных разрушений
 Отряд подводных разрушений () (Ο.Υ.Κ.)
 Командование берегового наблюдения (РЛС)

Военно-воздушный компонент 

 Воздушное командование () (ΔΑ)
 Центр координации спасательных операций () (ΚΣΕΔ)
 449-я противотанковая вертолётная эскадрилья () (449ΜΑΕ)
 450-я вертолётная эскадрилья () (450 Μ.Ε/Π)

Вооружение

Знаки различия

Генералы и офицеры

Сержанты и рядовые

Примечания

Ссылки 
 Почта Полевая (рус.) ВС Кипра
 Официальная страница Министерства обороны Республики Кипр
 Официальная страница Генерального штаба Национальной гвардии Республики Кипр
 Национальная гвардия Республики Кипр на странице GreekMilitary.net

См. также 
Вооружённые силы Греции

Кипр